Појам Малака се може односити на следеће:

 Мореуз Малака или Малајски мореуз;
 Малака (полуострво) или Малајско полуострво;
 Малака, једна од најмањих држава Малезије.